Urduña / Orduña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Urduña / Orduña (ort), Baskien, Bizkaia, 
 Urduña / Orduña (kommun), Baskien, Bizkaia, 

Robotskapade Spanienförgreningar